Cabellera (pentinat), conjunt de cabells llargs que cauen sobre l'esquena
 Cabellera o crinera, pèl que guarneix el coll d'un animal especialment equins i lleons
 Cabellera (astronomia), núvol de pols i gas que embolica al nucli d'un cometa
 Cabellera de Berenice, constel·lació de vora Lleó 
 Cabellera de la panotxa o dacsa
 Cabellera d'àngel o Cabell d'àngel (dolç), confitura en forma de fils, resultant de la cocció de la polpa de les carabasses